Lei natural pode referir-se a:

Direito natural 
Lei (ciência)

Desambiguação